Колонија Инсурхентес има више значења:

 Колонија Инсурхентес (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Инсурхентес (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Инсурхентес (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику